Isabegov hamam može se odnositi na:

 Isabegov hamam, hamam u Novom Pazaru,
 Isabegov hamam, hamam u Sarajevu.